Ciske (trilogie), de trilogie van Piet Bakker over Ciske de Rat
Ciske de Rat (1955), film gebaseerd op de boeken van Piet Bakker
Ciske de Rat (1984), film gebaseerd op de boeken van Piet Bakker
Ciske de Rat (musical), gebaseerd op de boeken van Piet Bakker